Belgacom Лига 2013/2014 годов () — 97-й сезон Второго дивизиона Бельгии по футболу с момента его создания. Сезон стартовал 2 августа 2013 года и закончится 27 апреля 2014 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Плей-офф за выход в Лигу Жюпиле

Ссылки 
 Дивизион 2 на walfoot.be

2013/2014
Бельгия
Бельгия
Спорт в Бельгии в 2013 году
Спорт в Бельгии в 2014 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2013/2014